Schwarzkopf ist der Name folgender Berge:

in Deutschland:
 Schwarzkopf (Bayerischer Wald), Berg im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schwarzkopf (Karwendel), Berg im Landkreis Mittenwald, Bayern
 Schwarzkopf (Schwarzwald), Berg im Nordschwarzwald
 Schwarzkopf (Südschwarzwald), Berg im Südschwarzwald bei Freiburg im Breisgau
 Schwarzkopf (Spessart), Berg im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

in Österreich:

 Schwarzkopf (Ankogelgruppe), Berg in der Ankogelgruppe an der Grenze von Kärnten zu Salzburg
 Schwarzkopf (Glocknergruppe), Berg in der Glocknergruppe in Salzburg
 Schwarzkopf (Venedigergruppe), Berg in der Venedigergruppe an der Grenze von Osttirol zu Salzburg
 Schwarzkopf (Zillertaler Alpen), Berg in den Zillertaler Alpen an der Grenze von Tirol zu Salzburg

in Tschechien:

 Schwarzkopf, deutscher Name des Čerchov, Berg im Oberpfälzer Wald und im Böhmerwald

Schwarzkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Amadeus Schwarzkopf (1924–2015), russisch-schweizerischer Pianist

 Anton Schwarzkopf (1924–2001), deutscher Achterbahnkonstrukteur
 Bendix von Schwarzkopf (1777–1822), deutscher Politiker
 Daniel August Schwarzkopf (1738–1817), deutscher Gärtner
 Dietrich Schwarzkopf (1927–2020), deutscher Journalist und Hochschullehrer
 Elisabeth Schwarzkopf (1915–2006), deutsche Sängerin
 Ewald Schwarzkopf († 1944), Buchhändler und Verleger
 Franz Schwarzkopf (* 1927), deutscher Konstrukteur von Fahrgeschäften
 Georg Heinrich Schwarzkopf (1735–1795), hannoverscher Amtmann 
 H. Norman Schwarzkopf senior (1895–1958), US-amerikanischer Polizeioffizier und General
 Hans Schwarzkopf (1874–1921), deutscher Apotheker, Unternehmer und Chemiker
 Hans-Peter Schwarzkopf (* 1934), deutscher Unternehmer
 Heinrich Schwarzkopf (1912–1998), deutscher Ringer
 Heinz Schwarzkopf (1909–1969), deutscher Jurist und Unternehmer
 Hilde Schwarzkopf (1932–2015), österreichische Industrielle
 Jakob Schwarzkopf (1926–2001), deutscher Glasmaler
 Joachim von Schwarzkopf (1766–1806), deutscher Diplomat und Historiker
 Karl Schwarzkopf (1884–1954), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Karl Heinrich Schwarzkopf (1763–1846), deutscher Modelleur und Bildhauer
 Karl-Heinz Schwarzkopf (* 1940), deutscher Journalist
 Klaus Schwarzkopf (1922–1991), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Lilli Schwarzkopf (* 1983), deutsche Leichtathletin
 Margarete von Schwarzkopf (* 1948), deutsche Journalistin, Redakteurin und Moderatorin
 Nikolaus Schwarzkopf (1884–1962), deutscher Schriftsteller

 Oskar von Schwarzkopf (1838–1903), deutscher Geistlicher
 Otto von Schwarzkopf (1839–1889), deutscher Verwaltungsjurist
 Otto Schwarzkopf (1903–1975), US-amerikanischer Chemiker österreichischer Herkunft
 Paul Schwarzkopf (1886–1970), österreichischer Erfinder
 Ralf Schwarzkopf (* 1968), deutscher Politiker (CDU)
 Richard Schwarzkopf (1893–1963), deutscher Grafiker
 Steffen Schwarzkopf (* 1973), deutscher Journalist, Redakteur und Reporter
 Timo Schwarzkopf (* 1991), deutscher Boxer

Schwarzkopf steht für:

Unternehmen und Marken:
 Schwarzkopf (Kosmetik), Dachmarke für Haarkosmetikprodukte
 Schwarzkopf GmbH, deutscher Achterbahnhersteller
 Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, deutscher Verlag

Sonstiges:
 Schwarzkopf (Film), österreichischer Film von Arman T. Riahi (2011) 
 Schwarzkopfschaf, Schafrasse, siehe Deutsches schwarzköpfiges Fleischschaf
 Schwarzkopf (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Friedrich X. (Hohenzollern) (Friedrich der Schwarzkopf; † 1412), Graf von Hohenzollern
 Schwartzkopf
 Schwartzkopff
 Schwartzkoppen, niedersächsisches Adelsgeschlecht